Ма́риус — имя, а также фамилия.

Носители фамилии 
 Мариус, Хермина Герхарда (1854—1919) — нидерландский художественный критик и искусствовед.

Литературные герои 
 Мариус — герой романа Виктора Гюго «Отверженные», молодой адвокат из Монрейля.
 Мариус Римский — персонаж циклов «Вампирские хроники» и «Новые вампирские хроники» американской писательницы Энн Райс.

Фильмы 
 «Мариус» () — французская драма 1931 года, режиссёр Александр Корда.
 «Мариус» () — французская драма 2013 года, режиссёр Даниель Отёй.

Прочее 
 Мариус (жираф)
 Мариус (лунный кратер) — ударный кратер на Луне.
 Мариус (вино) — марка вина долины МакЛарен в штате Южная Австралия.